Новопетро́вское или Ново-Петровское — название населённых пунктов.

Россия 
 Новопетровское — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Новопетровское — село в Хайбуллинском районе Башкортостана, Ивановский сельсовет.
 Новопетровское — село в Хайбуллинском районе Башкортостана, Уфимский сельсовет.
 Новопетровское — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Новопетровское — село в Истринском районе Московской области.
 Ново-Петровское — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ново-Петровское — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Украина 
 Новопетровское — село в Васильковском районе, ликвидировано в 1993 году.
 Новопетровское — село в Амвросиевском районе Донецкой области, Алексеевский сельсовет.
 Новопетровское — село в Амвросиевском районе Донецкой области, Благодатневский сельсовет.
 Новопетровское — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Новопетровское — село в Талалаевском районе Черниговской области.
 Новопетровское — до 2016 года название села Мироновое в Межевском районе Днепропетровской области.
 Новопетровское — до 2016 года название села Терновое в Покровском районе Днепропетровской области.

Казахстан
 Ново-Петровское укрепление, было построено в 1846 году на полуострове Мангышлак. В 1857 году было переименовано в Форт-Александровский.

См. также 
 Новопетровское сельское поселение
 Новопетровская
 Новопетровский